Dana Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dana Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Dana Glacier (glaciär i USA), Washington, Chelan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar